Plusieurs salles de cinéma portent le nom de Cine Art-Palácio ou Art-Palácio au Brésil, parmi lesquelles :
 le Cine Art-Palácio de Recife,  capitale de l'État de Pernambouc ;
 le , ancienne salle de cinéma de Tijuca, quartier de Rio de Janeiro ;
 le , ancienne salle de cinéma de la ville de São Paulo.